Гряды — топоним:

Белоруссия 
 Гряды — посёлок в Пинском районе Брестской области.

Россия 
 Гряды — деревня в Конышёвском районе Курской области.
 Гряды (Каменная Гряда) — урочище на территории Выборгского района Ленинградской области, бывшая северная часть финской деревни Ватнуори.
 Гряды — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Гряды — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Гряды — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Гряды — железнодорожная станция (посёлок при станции) в Маловишерском районе Новгородской области.
 Гряды — станция на главном ходу Октябрьской железной дороги.
 Гряды — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.

Украина 
 Гряды — село в Иваничевском районе Волынской области.